Il singolare del torneo di tennis Caracas Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitore Raúl Ramírez che ha battuto in finale Morris Strode 6-4, 6-2.

Teste di serie 

 Andrés Gómez (primo turno)
 Raúl Ramírez (campione)
 Shlomo Glickstein (secondo turno)
 Tim Wilkison (secondo turno)

 Víctor Pecci (secondo turno)
 Bernard Boileau (secondo turno)
 Jaime Fillol (secondo turno)
 Sammy Giammalva (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Caracas Open 1983